Грийнуд може да се отнася за:
 Грийнуд, град в Индиана, САЩ
 Грийнуд, град в Южна Каролина, САЩ
 Грийнуд, град в Мисисипи, САЩ